Krab ist der Familienname folgender Personen:

 Jørn Krab (* 1945), dänischer Ruderer
 Preben Krab (* 1952), dänischer Ruderer

Krab, sonstiges:
 AHS Krab, polnische Panzerhaubitze